Вендета — звичай кровної помсти;
 «Вендета» — новела Гі де Мопассана;
 «Вендета» — німецький фільм (1919);
 «Вендета» (інша назва «Око за око») — чорно-білий німий художній кінофільм Леся Курбаса (1924).